Poldark (novel·la), sèrie de novel·les històriques de Winston Graham, publicades de 1945 a 1953 i continuades de 1973 a 2002
 Poldark (sèrie de 1975), sèrie de televisió de la BBC de 1975
 Poldark (sèrie de 2015), sèrie de televisió de la BBC de 2015
 Poldark Mine, atracció turística vora la ciutat de Helston a Cornualla.